Garland (Carolina do Norte)
Garland (Nebraska)
Garland (Tennessee)
Garland (Texas)
Garland (Utah)
Garland (Wyoming)
Condado de Garland

Desambiguações de topônimos